Joachim Linnemann ist der Name folgender Personen:
* Joachim Linnemann (* 1951), deutscher Basketballspieler
 Joachim J. Linnemann (1956–2022), deutscher Unternehmer